SLT kan syfta på:

 Sprinter Light Train
 Esselte